Асса - біблійний термін, пов'язаний з допотопним і післяпотопним божественним творінням.

«Асса (фільм)» — фільм-символ епохи Перебудови режисера Сергія Соловйова.

Асса — село, Жамбильський район, Жамбильська область

Асса — річка в Інгушетії, права притока Сунжі

Асса — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Русійон, департамент Еро.